Antipositive, Pt. 1 — первая часть третьего студийного альбома российской панк-поп-рейв группы Little Big. Альбом выпущен 8 мая 2018 года на лейбле «Little Big Family». Включает сингл «Lolly Bomb».

История 
Об альбоме Илья Прусикин сказал следующее:

24 марта 2017 года на концерте в Москве Little Big анонсировали выход нового альбома. 25 декабря того же года в онлайн-журнале «Нож» вышло интервью-фоторепортаж со съёмок клипа «Lolly Bomb», в котором Илья Прусикин заявил:

3 апреля 2018 года фотограф Алексей Корзов выложил Instagram-сторис, где спрашивает у диджея и санудпродюсера Сергея Макарова, одного из участников группы, про новый альбом Antipositive. Сергей ответил, что альбом будет разделён на 2 части. В начале мая того же года клип «Lolly Bomb» занял первое место на лос-анджелесском кинофестивале «Global Film Festival Awards».

8 мая 2018 года, в день выхода альбома, был выпущен клип на песню «Punks Not Dead», в съёмках которого принял участие рэпер LIZER.

Отзывы 
Рецензент информационного ресурса Канобу Самим Сарвари отметил, что альбом стремится «захватить и переполошить музыкальное и личное пространство слушателя», подметив при этом, что Antipositive, Pt. 1 — это история о том, как Little Big «решили возродить панк и разочарованно убить любовь». Также он заметил, что в композиции «Ak-47» можно услышать «сильное влияние трэпа», а начальной идеей центральной песни альбома является политика, и заключающей — протест. Песню «Voice of Hell» Самим назвал «апокалиптическим рейвом», заметив в ней отсылки к «Алисе в Стране чудес». Продолжая говорить о «Voice of Hell», обозреватель Канобу сказал, что композиция «перетекает в оголённую и топорную ненависть в „Hate You“». Последний трек альбома «Love Is Dead» рецензент сравнил с песнями из альбома американского рэпера и певца XXXTentacion 17 и песней японского и австралийского видеоблогера и рэпера Joji «Yeah Right».

Продолжение альбома 
5 октября 2018 года было выпущено продолжение альбома под названием Antipositive, Pt. 2. В него вошёл сингл «Skibidi», который был номинирован на «ZD Awards-2018» в категориях «Тренд года» и «Хайп года».

Список композиций

Чарты

Примечания

Комментарии

Источники 

Альбомы Little Big
Альбомы танцевальной музыки России
Альбомы Little Big Family
Альбомы на английском языке